Кондюково — село в Ивановской области России, находится в Комсомольском районе Ивановской области. Входит в Подозёрское сельское поселение.

Через село проходит автодорога  связывающая областные центры Иваново и Ярославль. Расстояние от села до районного центра (город Комсомольск) — 20 км, до Иванова — 40 км.

Галерея

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Ссылки 
 

Населённые пункты Комсомольского района (Ивановская область)